Repulsion – film  Romana Polańskiego
 Repulsion – grupa muzyczna
 Repulsion - debiutancki singel grupy Dinosaur Jr.